Farlowia – biologiczne czasopismo naukowe
 Farlowia – rodzaj glonów